Самро́унг () — город в северо-западной части Камбоджи. Административный центр провинции Оддармеантьей.

География 
Абсолютная высота — 59 метров над уровнем моря. К северу от города имеется пограничный переход на территорию Таиланда. Из-за длительной изоляции, связанной с долго продолжавшейся в этих местах гражданской войной, инфраструктура города по-прежнему находится в довольно плохом состоянии.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 25 278 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Фотогалерея

Примечания 

Города Камбоджи